4-й Чемпионат Европы по биатлону 1997 прошёл в австрийском городе Виндишгарстен.

Разыграны медали в индивидуальной гонке, спринте и эстафете среди мужчин и женщин. Всего разыграно 6 комплектов медалей.

Результаты гонок Чемпионата

Таблица медалей 
Общая

Ссылки 
 БИАТЛОН. РОЗЕНАУ. Чемпионат Европы

Чемпионаты Европы по биатлону
1997 год в биатлоне
Спорт в Австрии в 1997 году
Чемпионаты Европы в Австрии
биатлон
Международные соревнования по биатлону в Австрии